

Film 
 Pardon Me – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Jolly Comedies
 Pardon Me – cortometraggio del 1921 diretto da Slim Summerville
 Pardon Me – cortometraggio del 1922 diretto da Ralph Ceder
 Pardon Me – cortometraggio del 1922 diretto da Eddie Lyons

Altro 
 Pardon Me – singolo degli Incubus del 1999